Wytomyśl – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl
 Wytomyśl – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl
 Wytomyśl – dawna gromada